Damernas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes den 21-23 juli i Georgia Dome.

Medaljörer

Resultat

Referenser